Грильяж (від  — «смаження») — підсмажені й зацукровані чи залиті шоколадом горіхи.
 Грилья́ж (від  — «ґрати, решітка») — декоративні ґрати з дерев'яних паличок.

Джерело 
 Словник іншомовних слів 
Багатозначні терміни